Xen (kiejtve "zen") a Határvilág a Half-Life-ban, amely két vagy több dimenziót is összekötő létsík (amelyre a Xen is utalhat). A Black Mesa kutatói fedezték fel, akik rendszeresen odautaztak teleportálás útján, hogy mintákat gyűjtsenek, és tanulmányozzák a számtalan növény- és állatfajt, annak ellenére, hogy ez rendkívül nagy kockázatot vállaltak.

Áttekintés 
Ahelyett, hogy bolygóról vagy mesterséges szerkezetről, például űrállomásról lenne szó, a játékos által a Half-Life sorozat során felkeresett Xen összes helyszíne aszteroidaszerű "szigetek" felszínén (vagy azon belül) lebeg egy nebuláris üregben.

Ökoszisztéma 
A Xen aszteroidák sokféle növény- és állatvilágnak adnak otthont, összetett ökoszisztémát alkotva. Bár a Xenben élő élőlények a Black Mesa incidens idején egytől egyig nem őshonos Xenben, így minden jelenlévő faj valahonnan máshonnan származik  A víz vöröses vagy zöldes színű.

Egyes fajok, mint például a Barnacles, a Bullsquid, a Fejrák(Headcrab) és a Houndeyes, úgy tűnik, hogy a különféle Földi húsevő szárazföldi állatokhoz hasonló társulásokat foglalnak el (bár szokatlan anatómiai vagy fiziológiai jellemzőkkel). Azonban még ezek a lények is eltörpülnek a tornyosuló, hat méter magas, négylábú gerinctelen, Gonarch néven ismert lény mellett, amely valamilyen módon kapcsolatban áll a fejrákokkal. 

Különféle ártalmatlan lények is léteznek Xenben. Gyakran látható Xenben (és időnként a Black Mesában, ahol Alien Gruntokat szállítanak), az Alien Repülőgépek látszólag erőfeszítés nélkül siklik át az űrben. Bizonytalan, hogy ezek a sugárszerű lények élőlények-e, vagy a fejlett biotechnológia köré épített hadigépek példái (például a Társulás által használtak). Egy nagy lebegő, ártalmatlan amőbaszerű organizmus, amely "énekel", mint egy madár, Xen egész területén látható. A Half-Life záró szekvenciájában és a Blue Shift több területén Boidok láthatók rajokban repülve, rezonáns hívásokat kibocsátva.

Half-Life